Гран-при Италии  года — седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1961 года. Автогонки прошли 10 сентября 1961 года на трассе Монца.

Гонка была омрачена одной из самых страшных аварий в истории Формулы-1, когда на втором круге немецкий гонщик Вольфганг фон Трипс потерял контроль над своим автомобилем Ferrari, столкнулся с Джимом Кларком, вылетел из автомобиля и погиб, вместе с ним погибло 14 зрителей. Гонка не была остановлена, несколько помощников пострадали.

Гонка 

|}

 Круги лидирования: Фил Хилл 36 кругов (1-3, 5, 7, 10, 14-43); Ричи Гинтер 7 кругов (4, 6, 8-9, 11-13).
 Обогнав Трипса по очкам, Филл Хилл выиграл чемпионат за одну гонку до конца сезона.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Италии